Färbertor ist der Name folgender Stadttore:

 Färbertor (Donauwörth)
 Färbertor (Landsberg am Lech)
 Färbertor (Nürnberg)